Сан-Хасинто:

 Сан-Хасинто — округ штата Техас, США
 Сан-Хасинто — горный хребет в штате Калифорния, США
 Сан-Хасинто — река в штате Калифорния
 Сан-Хасинто — город и муниципалитет в Колумбии
 Сан-Хасинто — посёлок в Мексике, в штате Агуаскальентес
 Сан-Хасинто — город в Уругвае

 «Сан-Хасинто» —  авианосец  США времён Второй мировой войны; место службы будущего президента США Буша-старшего

См. также 
 Сан-Хасинто-дель-Каука — город и муниципалитет в Колумбии.
 Сан-Джасинто